En kommunal exklav eller enklav är ett område som tillhör en kommun, men där kommungränsen bildar ett område som är skilt från kommunens huvudsakliga utbredning.

Kommunala exklaver i Sverige 
I Sverige finns det 790 sådana exklaver. 159 kommuner har en eller flera exklaver. 131 av Sveriges 290 kommuner saknar helt exklaver. 

Flest exklaver återfinns i Norrbottens län och Dalarnas län. Som kommun har Kiruna kommun flest exklaver, där totalt 77 områden utgör områden som är skilda från kommunens huvudyta. Storumans kommun har näst flest exklaver, totalt 55 stycken. Övertorneå kommun har i sin tur 52 exklaver, och Falu kommun 49. 

De flesta kommunala exklaver i Sverige är mycket små, i flera fall bara någon meter breda. Deras sammantagna area är 243,9 km2. Några av exklaverna har bofasta. Bland annat bodde det 2012 16 personer och några sommarboende i byarna Stora Lönnemåla och Skillingsboda, som tillhör Ronneby kommun i Blekinge län men som geografiskt helt ligger i Karlskrona kommun.

Bakgrunden till exklaverna varierar. I Jämtlands län finns ett antal exklaver, bland annat i Krokoms kommun, Åre kommun och Bergs kommun, efter avvittringsreformer på 1800-talet. Ronneby-exklaven i Karlskrona uppstod i samband med byggandet av ett kapell i Eringsboda, och byinvånares olika syn på huruvida man skulle tillhöra Eringsboda socken eller Tvings socken. De kommunala exklaverna kan ställa till problem, bland annat vad gäller sophämtning och postutdelning. Att byta kommuntillhörighet kan allt från berörda markägare till regeringen ta initiativ till, när eller om problem skulle uppstå. 

2012 fanns det även 23 områden som inte hade utretts av Lantmäteriet, och som då inte gick att koppla samman med kommuntillhörighet.

Antal exklaver per län

Antal exklaver per kommun

Referenser